

Geografia 
 Francia
 Barbazan-Debat – comune nella regione dell'Occitania
 Cazaux-Debat – comune nella regione dell'Occitania
 Chelle-Debat – comune nella regione dell'Occitania
 Loussous-Débat – comune nella regione dell'Occitania
 Oléac-Debat – comune nella regione dell'Occitania

Persone 
 Alphonse Massamba-Débat – politico della Repubblica del Congo
 Claude Bérit-Débat – politico francese
 Édouard Debat-Ponsan – pittore francese